Talenkauen (лат., от теуэль. — маленький череп) — род базальных динозавров-орнитопод из группы игуанодонтов, обитавших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Аргентины. Окаменелости были обнаружены в формации Пари Айке (Pari Aike Formation) расположенной в провинции Санта-Крус. Типовой и единственный вид — Talenkauen santacrucensis, описанный на основе голотипа MPM-10001 — частичном скелете, в котором отсутствует задняя часть черепа, передние конечности и большая часть хвоста. Наиболее необычной анатомической особенностью является наличие тонких минерализированных пластин по бокам рёбер.

Описание 

Talenkauen во многом напоминает Dryosaurus, однако его шея пропорционально длиннее. Полная длина оценивается примерно в 4 метра. В отличие от более поздних игуанодонтов, у животного всё ещё сохранялись зубы на конце клюва и развитый первый палец. У более поздних родов этот палец редуцируется. Места для крепления мышц на плечевой кости уменьшены, что является характерным признаком для орнитоподов Южной Америки, таких как Notohypsilophodon и Anabisetia. Этот и ряд других особенностей указывает на то, что в южном полушарии существовала отдельная группа птицетазовых, однако на момент описания данная идея считалась не до конца обоснованной. В 2015 году после описания Morrosaurus было установлено, что такая клада действительно существует.

Минеральные пластины 
Наиболее отличительной чертой Talenkauen является наличие овальных минерализированных пластин, расположенных между рёбер. Пластины достаточно длинные (примерно 180 мм), но очень тонкие (всего 0,3 мм). Они крепились как минимум к 8 рёбрами, срастаясь с ними посередине. Известно, что у некоторых других динозавров, таких как гипсилофодон, Othnielosaurus, Parksosaurus, Thescelosaurus и Macrogryphosaurus и имелись похожие образования, возможно, связанной природы. Из-за хрупкости минеральных пластин и низкой степени прижизненного окостенения, вполне возможно, что и у других орнитопод существовали сходные структуры, которые, однако, не сохранились. Новас (Novas) и коллеги предположили, что пластины были гомологичны крючковидным отросткам рёбер; сходные образования присутствуют у гаттерий, крокодилов, птиц и некоторых манирапторов. У птиц пластины помогают при дыхании, работая совместно с грудными мышцами. Схожая функция была предложена и для Talenkauen, однако впоследствии отклонена Ричардом Батлером и Питером Галтоном (Richard Butler and Peter Galton) из-за морфологии образований. Пластины также были слишком тонкими для выполнения какой либо защитной функции. На данный момент их назначение неизвестно.

Палеобиология 

Будучи базальным игуанодонтом, Talenkauen был мелким двуногим растительноядным животным. В формации Пари Айке были обнаружены и другие динозавры, такие как титанозаврид Puertasaurus и хищный неовенаторид Orkoraptor.

Филогения 
По итогам кладистического анализа стало известно, что Talenkauen примитивней Dryosaurus и Anabisetia, но более развит, чем тенонтозавр и Gasparinisaura. Недавно авторы описания Macrogryphosaurus обнаружили, что Talenkauen и Macrogryphosaurus родственны друг другу и вместе образуют кладу Elasmaria. В 2015 году в эту кладу было добавлено несколько других родов орнитопод, обнаруженных на территории Патагонии и Антарктиды.

Кладограмма, составленная после проведения филогенетического анализа Rozadilla и др., 2015:

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2004 году